«Орёл и решка» — украинская познавательная телепрограмма о путешествиях. Премьерный показ состоялся на телеканале «Интер», на котором шоу выходило до 24 сезона. С 25 сезона выходит на телеканале «Новый канал».

В феврале 2022 года съёмки и показ уже отснятых выпусков были приостановлены на неопределённый срок из-за вторжения России на Украину.

Описание 
Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. По правилам программы один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на «золотой» банковской карте. Чтобы решить, как кто из них проведёт эти выходные в рамках программы, ведущие перед каждым путешествием бросают монету, и всё решает орёл или решка. Если монета выпадает «орлом», золотая карта достаётся ведущему, который бросил монету, а его «партнёру» — $100; если «решкой» — наоборот. Дважды выигравший отдавал золотую карту соведущему — Алан  Жанне  в 15-м выпуске 1 сезона («Тбилиси»), и Василиса Антону Зайцеву в 1 выпуске 4 части 22 сезона «Чудеса света» («Дорога вулканов»).

В ходе программы зрителя знакомят с основными достопримечательностями города, в котором находятся ведущие, подсказывают названия отелей и рассказывают о стоимости услуг.

Появление во втором сезоне программы спонсора в виде одного из украинских производителей вина повлияло на возникновение традиции. Согласно ей, в каждом городе ведущий с золотой картой прячет запечатанную бутылку, внутри которой лежат $100 с запиской. Нашедшего бутылку просят прислать в программу фото или видео этого процесса.

Ведущие 

Ведущими 1-го сезона программы стали украинский режиссёр Алан Бадоев и на тот момент его жена, актриса Жанна Бадоева. Во 2-м сезоне Бадоев покинул проект, решив заниматься только режиссурой. Его заменил актёр и пародист Андрей Бедняков, который проработал в тандеме с Жанной на протяжении 2-го и 3-го сезонов. В 4-м и 5-м сезонах место ведущей занимала Леся Никитюк, победительница шоу «Рассмеши комика». 6-й и 7-й сезоны программы Андрей Бедняков вёл с Настей Короткой, на тот момент своей невестой.

В 8-м сезоне новыми ведущими стали украинские певцы Коля Серга и Регина Тодоренко. В 9-м сезоне Колю, ушедшего из проекта в пользу занятия музыкой, заменил режиссёр и соавтор программы Евгений Синельников. «Юбилейные» 10-й и 11-й сезоны (названные так в честь 5-летия со дня начала съёмок первого сезона в 2010 году) вели все ведущие, которые были в проекте за время его существования, попеременно.

В декабре 2015 года стартовала съёмка 12-го сезона под названием «Кругосветка», которая продлилась примерно 9 месяцев. Помимо ведущих — Леси Никитюк и Регины Тодоренко — в съёмочную команду вошли генеральный продюсер проекта Елена Синельникова, режиссёры Евгений Синельников и Ярослав Андрущенко, операторы Дмитрий Охрименко (backstage), Олег Шевчишин и Олег Авилов. После 24-го выпуска Леся покинула «Кругосветку» ради нового шоу («Леся здеся» в российской версии и «Вокруг М» в украинской), поскольку «встретила мужчину своей мечты»; её заменил российский киноактёр Пётр Романов.

В феврале 2017 начался показ 13-го сезона про самые райские и адские места мира с Лесей Никитюк и Региной Тодоренко. Параллельно в марте 2017 года стартовал 14-й сезон «Перезагрузка», целью которого стало «перезагрузить» города и страны, в которых уже проходили съёмки ранее, и показать, что там изменилось и какие развлечения не вошли в первоначальные выпуски. Ведущими сезона стали украинский диджей Антон Птушкин и российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева.

В сентябре 2017 года стартовал показ 15-го сезона «Рай и ад 2», целью которого было показать города мира с двух сторон: «райской» и «адской». Ведущими стали Регина Тодоренко и диджей и телепродюсер Натали Неведрова.

В декабре 2017 года в эфир вышли 5 специальных выпусков под названием «Звёзды». Участие в них приняли опытные ведущие «Орла и решки» (а также ведущая «Орёл и решка. Шопинг») — Коля Серга, Мария Ивакова, Жанна и Алан Бадоевы. Их соведущими стали Екатерина Варнава, Михаил Башкатов, Виктор Васильев и Анфиса Чехова соответственно. В последнем, новогоднем выпуске про Будапешт в качестве исключения ведущими оказались Александр Ревва и Светлана Лобода.

5 февраля 2018 года начался показ 16-го сезона «Перезагрузка. Америка», являвшегося продолжением 14-го, с теми же ведущими — Антоном Птушкиным и Настей Ивлеевой. Параллельно с сезоном «Перезагрузки» в марте 2018 года стартовал 17-й сезон «Морской сезон». Его ведущими стали Коля Серга (ведущий 8-го, 10-го и 11-го сезонов) и российская актриса и блогер Мария Гамаюн. Изначально предполагалось, что в паре с Колей ведущей будет блогер и певица Клава Кока, однако после четырёх выпусков она покинула программу, и весь сезон был снят с Марией Гамаюн. Четыре выпуска с Клавой были показаны в эфире телеканала «Пятница!» с 30 июля по 13 августа 2018 года как «Орёл и решка. По морям». В 18-м сезоне («Морской сезон 2») Марию Гамаюн сменила Алина Астровская, которая продолжила вести проект в паре с Колей Сергой и в 20-м сезоне («Морской сезон 3»). В 19-м сезоне («Перезагрузка-3») после 5-го выпуска Антона Птушкина сменил Евсей Ковалёв.

21 января 2019 года были представлены ведущие 21-го сезона («Мегаполисы»), которыми стали Антон Зайцев и Оля Антипова (ведущая проекта «Орел и Решка. Россия»). В сентябре 2019 года стартовал сезон «Чудеса света», ведущими которого стали Алина Астровская и Антон Зайцев. Параллельно с сезоном «Чудеса света» стартовал сезон «Ивлеева VS Бедняков» с Настей Ивлеевой и Андреем Бедняковым в качестве ведущих.

В конце марта 2020 года стартовал сезон «Безумные выходные» с новыми ведущими Яном Гордиенко и Юлей Коваль.

В третьей части 22-го сезона («Чудеса света-3») Алину Астровскую заменила российская телеведущая и модель Василиса Хвостова.

21 августа 2020 года были представлены ведущие 25-го сезона («Девчата»). Ими стали Настя Ивлеева и Юля Коваль.

17 мая 2021 года был анонсирован 27 сезон («Земляне»), ведущими которого стали Кирилл Макашов и Мишель Андраде.

В пятой части 22-го сезона «Чудеса света» Василису Хвостову заменила российская актриса кино и телевидения Анфиса Черных.

Обзор сезонов 
 СВ = Специальный выпуск
 СП = Специальный сезон

Список выпусков

Сезон 1 (2011)

Сезон 2 (2011)

Сезон 3 (2012)

Сезон 4 (2012)

Сезон 5 (2013)

Сезон 6. Курортный (2013)

Сезон 7. Назад в СССР (2013)

Сезон 8. На краю света (2014)

Сезон 9. Неизведанная Европа (2014—2015)

Сезон 10. Юбилейный (2015)

Сезон 11. Юбилейный II (2015)

Сезон 12. Кругосветка (2016)

Специальный выпуск (2016)

Сезон 13. Рай и ад (2017)

Сезон 14. Перезагрузка (2017—2018)

Сезон 15. Рай и Ад 2 (2017)

Специальный сезон. Звёзды (2017)

Сезон 16. Перезагрузка. Америка (2018)

Сезон 17. Морской сезон (2018)

Специальный сезон. По морям (2018)

Сезон 18. Морской сезон 2 (2018—2019)

Сезон 19. Перезагрузка 3 (2018)

Сезон 20. Морской сезон 3 (2019)

Сезон 21. Мегаполисы (2019)

Сезон 22. Чудеса света (2019—2022)

Часть 1 (2019—2020)

Часть 2 (2020)

Часть 3 (2020—2021)

Часть 4 (2021)

Часть 5 (2021—2022)

Сезон 23. Ивлеева VS Бедняков (2019—2020)

Сезон 24. Безумные выходные (2020)

Сезон 25. Девчата (2020—2021)

Специальный сезон. Орёл и Решка. 10 лет (2021)

Сезон 27. Земляне (2021—2022)

Разное

Орёл и решка. Кругосветка. Новый год 
«Орёл и решка. Кругосветка. Новый год» — новогодний выпуск, в котором участвует вся команда 12-го сезона («Кругосветка») — Регина Тодоренко, Пётр Романов, Евгений Синельников, Елена Синельникова, Олег Авилов, Олег Шевчишин и Ярослав Андрущенко.

Действие первой части происходит в деревне «Решкино», в деревянном доме. Съёмочная группа якобы только что вернулась из путешествия и захотела просто провести Новый год как обычные люди. Но подготовка к празднику не может быть такой спокойной, да и в течение неё в дом прибывают гости — Леся Никитюк, Мария Ивакова и Жанна Бадоева. Между делом герои вспоминают, что было в «Кругосветке»: что они ели, как спорили, как обходились без любви, какие потери у них были в путешествии и многое другое.

Во второй части, наутро 1 января, все замечают необычные явления: Регина читает мысли, Ярославу говорят всё, что о нём думают, у Олега Авилова появились волосы, а Женя всему удивляется! Не без помощи «голоса» программы (Евгения Синчукова) персонажи узнают, что все желания, которые они загадали под бой курантов, сбылись. Пётр Романов же оказался на берегу с «золотой карточкой», что и было его желанием. Все отправились искать его. В конце серии путешественники позвонили своему другу на Таити, где ещё не наступил Новый год, и попросили его, чтобы он загадал отмену желаний героев. Всё вернулось на свои места, и путешественники полетели дальше снимать программу.

Съёмки проходили в Киевской области в ноябре и декабре 2016 года. Показ состоялся 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на канале «Пятница!». «Интер» по неизвестным причинам выпуск не показал. Всего вышло 2 серии — по час с лишним каждая.

Орёл и решка. Карантин / Сидим дома

Орёл и решка. На связи

Орёл и решка. Тревел гид

Орёл и решка. Турагентство 
Проект выходил на платформе YouTube c 11 октября 2021 года по 15 октября 2021 года.

Орёл и Решка. Работа мечты 
Эксклюзивное интевью с ведущими и авторами проекта «Орёл и решка», в котором они расскажут о самых трудных, запоминающихся и забавных моментах.
Участники передачи: Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Леся Никитюк, Регина Тодоренко, Алан Бадоев, Андрей Бедняков и Настя Короткая, Мария Ивакова, Антон Зайцев, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Коля Серга, Женя Синельников и Елена Синельникова, Нателла Крапивина, Никита Чижов и Николай Картозия.

Неизданное

Неснятые выпуски

Орёл и Решка. Кино 
1 октября 2021 года было объявлено о выходе  художественного фильма «Орёл и Решка. Кино». Изначально премьера должна была состояться 6 января, но позже была перенесена на 14 февраля 2022 года. Фильм вышел на платформе «КиноПоиск HD».

Сюжет фильма повествует об абстрактной ситуации: шоу находится на грани краха. Команда распалась. Те, кто остались, решаются на отчаянный и, очевидно, опасный шаг - путешествие в самую закрытую страну нашей планеты, чтобы снять самое экзотичное и зрелищное шоу!

Производство фильма занимается Big Mama Production.

Продюсеры — Нателла Крапивина, Владимир Маслов, Александр Емельянов, Елена Синельникова, Евгений Синельников, Никита Чижов.

Режиссер — Вазген Каграманян.

Ведущих сыграли Александра Бортич и Александр Молочников, режиссера — Александр Гудков, продюсера — Екатерина Варнава.

Региональные версии 
7 сезон «Назад в СССР» подготавливался для телеканалов «Интер» (Украина) и «Пятница!» (Россия) в разных редакциях. Версии отличались спонсорами и валютами: для Украины все траты указывались в гривнах, для России — в рублях. В заставке и сцене в аэропорту подкидывается монета номиналом в 1 советский рубль. В кадрах, который показали на телеканале «Интер», подкидывалась монета номиналом 1 гривна. В польской версии передача реализована в формате 6 выпусков.

Орёл и решка. Шопинг 
«Орёл и решка. Шопинг» — самостоятельный и параллельный проект с программой «Орёл и решка», который выходил с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2016 года на канале «Интер». В ходе программы ведущие подсказывали названия магазинов, рынков и кафе города, в котором находятся, и рассказывают о стоимости той или иной вещи.

В проекте была традиция «Секрет от местного». Согласно ей, в каждом городе местный житель рассказывал о тех достопримечательностях, которые не найдёшь в путеводителях. С третьего сезона появилась ещё одна традиция: на официальной странице «Орла и решки. Шопинга» в социальной сети Facebook телезритель просил подарок, стоимость которого должна быть не более $100. Самые оригинальные подарки отправлялись заказавшим их зрителям. А в пятом и шестом сезонах, в некоторых выпусках, в программу входили сюжеты об интересных личностях.

Ведущие 

Ведущими первого сезона программы стали украинский актёр Константин Октябрьский и российская модель и телеведущая Мария Ивакова. После него Октябрьский покинул проект, решив заниматься актёрской карьерой и семейной жизнью. Его заменил российский музыкант Антон Лаврентьев, который вёл программу в тандеме с Марией в течение последующих трёх сезонов, однако уже в сентябре 2015 года заявил, что покидает проект в пользу музыкальной карьеры. Последние два сезона «Шопинга» вместе с Машей вёл Егор Калейников.

Обзор сезонов

Список выпусков

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2014—2015)

Сезон 3 (2015—2016)

Сезон 4 (2015—2016)

Сезон 5 (2016)

Сезон 6 (2016)

Неизданное. Шопинг

Орёл и решка. Россия 
«Орёл и решка. Россия» — самостоятельный и параллельный проект с программой «Орёл и решка», который выходил с 14 мая 2018 года по 13 ноября 2021 года на канале «Пятница!». Ведущие программы отправлялись в путешествия по городам России. Производством проекта занимался телеканал «Пятница!» по лицензии TeenSpirit Studio.

Ведущие 

В первом сезоне пара ведущих состояла из кого-то, кто уже вёл ранее проекты «Орёл и решка», и какой-либо знаменитости. В роли «основных» ведущих первого сезона выступили Регина Тодоренко, Жанна Бадоева, Мария Ивакова, Клава Кока и Оля Антипова.

Ведущими второго сезона стали актриса Мария Горбань и модель Мария Миногарова — соведущие из выпусков об Алтае и Калининграде соответственно. Ведущими третьего и четвёртого сезонов стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Обзор сезонов 
 СВ = Специальный выпуск

Список выпусков

Сезон 1 (2018)

Специальный выпуск. Новый Год (2019)

Сезон 2 (2019)

Сезон 3 (2020)

Сезон 4 (2021)

Орёл и решка. Семья 
«Орёл и решка. Семья» — проект о путешествиях всей семьёй, который выходил с 9 июля 2018 года по 25 апреля 2020 года на телеканале «Пятница»  Ведущие — Катерина Гордеева и Николай Солодников, а также их дети Александра и Георгий.

Обзор сезонов

Список выпусков

Сезон 1 (2018—2020)

Дома лучше 
Дома лучше — тревел-шоу от проекта «Орел и Решка». Бессменный режиссёр и ведущий 9-11 сезонов Евгений Синельников и экс-оператор «Орла и Решки» путешествовал по городам Украины. Проект выходил на платформе YouTube с 14 ноября 2018 года по 31 марта 2020 года.

Обзор сезонов 
 СВ = Специальный выпуск

Список выпусков

Сезон 1 (2018—2019)

Сезон 2 (2019—2020)

Специальный выпуск (2020)

Места 
Ниже представлен список мест, которые посетили все программы.

Орёл и решка

Орёл и решка. Шопинг

Орёл и решка. Россия

Орёл и решка. Семья

Дома лучше

Пародии 
 Шоу «Орёл и Решка» было спародировано в шоу «Большая разница по-украински». Актёры в образах Андрея Беднякова и Жанны Бадоевой посетили село «Убитое». Одну из ролей в пародии — телефонистку, к которой обращается за помощью «Жанна» — играет будущая ведущая 6-го и 7-го сезонов «Орла и решки» Настя Короткая.
 В одном из выпусков тревел-шоу «Пора Валить» ведущие Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский пародировали вступление шоу «Орёл и Решка» с подкидыванием монетки, но по сюжету каждому досталось по 100 долларов из-за кризиса в России, происходящего в момент съёмки того видео.

Награды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 
 «Орёл и решка»  на сайте телеканала «Интер»
 «Орёл и решка»  на сайте телеканала «Новый канал»

Телепередачи Украины
Телепередачи канала «Интер»
Телепередачи Нового канала
Телепередачи, запущенные в 2011 году
Телепередачи про путешествия
Орёл и решка (телепередача)
Интернациональные телепроекты
Лауреаты премии ТЭФИ